Maggio ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Maggio (* 1986), italienischer Popsänger
 Apollonio Maggio (1859–1927), italienischer Bischof
 Beniamino Maggio (1907–1990), italienischer Schauspieler
 Christian Maggio (* 1982), italienischer Fußballspieler
 Dante Maggio (1909–1992), italienischer Schauspieler
 Enzo Maggio (1902–1978), italienischer Schauspieler
 Mattia Maggio (* 1994), italienisch-deutscher Fußballspieler
 Pupella Maggio (1910–1999), italienische Schauspielerin
 Rosalia Maggio (1921–1995), italienische Schauspielerin
 Veronica Maggio (* 1981), schwedische Sängerin
 Vincenzo Maggio (1934–2003), italienischer Stuntman und Schauspieler

und bezeichnet:
 Maggio (Einheit), italienisches Volumenmaß

Siehe auch:
 Di Maggio